Ясик — діалектна назва маленької подушки.

Топонім

Ясик — населений пункт у громаді Пале.
 Ясик — населений пункт у громаді Прнявор.
 Ясик — населений пункт у громаді Соколац.

Ясик — населений пункт у Пожезько-Славонській жупанії у складі громади Чаглин.
 Ясик — річка в полі Крбавиця.